Suolisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suolisaaret (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Suolisaaret (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar